La Llista de les ciutats alemanyes més grans en superfície mostra totes les ciutats alemanyes amb una superfície superior als 200 km². (a l'1 de gener de 2005; Font: Statistische Landesämter bzw. Statistisches Bundesamt)

Vegeu també: Llista de les grans ciutats d'Alemanya (conté també la superfície de les grans ciutats)

Alemanya